Штойбен или Штейбен () — немецкая фамилия.

 Штойбен, Куно фон (1855—1935) — германский генерал пехоты, участник Первой мировой войны.
 Штойбен, Фридрих Вильгельм фон (1730—1794) — немецко-американский генерал.
 Штейбен, Шарль (1788—1856) — французский художник русско-немецкого происхождения.

См. также 
 Генерал Штойбен (судно) — немецкий пассажирский, океанский лайнер.

Примечания